Halbreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Halbreiter (1839–1898), deutscher Kunsthandwerker
 Bernhard Halbreiter (1881–1940), deutscher Bildhauer
 Ulrich Halbreiter (1812–1877), deutscher Maler und Silberarbeiter